Il comune spagnolo di Ciudad Rodrigo, situato nella comunità autonoma di Castiglia e León, nella sua storia fu assediato quattro volte:
Nel 1370
Nel 1707
Nel 1810
Nel 1812